Symbolic – album dei Death del 1995
 Symbolic – album dei Voodoo Glow Skulls del 2000